Hermannsreuth ist der Ortsname von

 Hermannsreuth (Bärnau), Ortsteil der Stadt Bärnau, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Hermannsreuth (Ebnath), Ortsteil der Gemeinde Ebnath, Landkreis Tirschenreuth, Bayern